Втора македонска футболна лига 2010/11 е деветнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 8 август 2010 г. до 29 май 2011 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на 11 октомври.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
На Влазними е отнета 1 точка.

Бараж за промоция

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони